Duvalier es el apellido de una dictadura familiar (padre e hijo) que gobernó Haití desde 1957 hasta 1986:

 François Duvalier (apodado «Papa Doc»), dictador de Haití entre 1957 y 1971.

 Simone Ovid Duvalier, mujer de François Duvalier.

 Jean-Claude Duvalier (apodado «Bébé Doc» o «Baby Doc»), presidente de Haití entre 1971 y 1986.

 Michèle Bennett Duvalier, exmujer de Jean-Claude Duvalier.